Kerken, die vernoemd zijn naar Christus, Koning van het heelal

België
 Christus Koningkerk (Aarschot)
 Christus Koningkerk (Antwerpen)
 Christus-Koningkerk (Brugge)
 Christus Koningkerk (Gent)
 Christus Koningkerk (Hollebeek)
 Christus Koningkerk (Laken)
 Christus Koningkerk (Lievelde)
 Christus Koningkerk (Sint-Niklaas)
 Christus Koningkerk (Sleihage)
 Christus Koningkerk (Waterschei)
 Christus Koningkerk (Wetteren)

Nederland
 Christus Koningkerk (Amsterdam)
 Christus Koningkerk (Geleen)
 Christus Koningkerk (Heerlen)
 Christus Koningkerk (Hoensbroek)
 Christus Koningkerk (Nijmegen)
 Christus Koningkerk (Rotterdam)
 Christus Koningkerk (Sittard)
 Christus Koningkerk (Utrecht)
 Christus Koningkerk (Veldhoven)
 Christus Koningkerk (Voorburg)
 Christus Koningkerk (Vorden)
 Christus is Koning Kerk (Ridderkerk)

Overig
 Christus Koningkerk (Košice)

Christus Koning